Aglossochloris crucigerata är en fjärilsart som beskrevs av Hugo Theodor Christoph 1887. Aglossochloris crucigerata ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
crucigerata